Чемодановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чемодановское сельское поселение — входит в Становлянский район Липецкой области
 Чемодановское сельское поселение — входит в Бессоновский район Пензенской области